Tractat de Moscou de 1920, pacte entre Geòrgia i la Unió Soviètica.
 Tractat de Pau de Moscou de 1920, pacte entre Lituània i la Unió Soviètica.
 Tractat de Moscou de 1921, pacte entre la Gran Assemblea Nacional de Turquia i la Unió Soviètica.
 Tractat de Moscou de 1939, pacte entre l'Alemanya Nazi i la Unió Soviètica.
 Tractat de Moscou de 1940, pacte entre Finlàndia i la Unió Soviètica que acabà la Guerra d'Hivern.
 Tractat de Moscou de 1963, pacte sobre l'ús d'armament nuclear.
 Tractat de Moscou de 1997, pacte entre Txetxènia i Rússia.
 Tractat de Moscou de 2002, pacte entre els Estats Units d'Amèrica i Rússia.

Vegeu també 
 Armistici de Moscou, signat el 1944 per Finlàndia i la Unió Soviètica.